Akram est un nom propre d'origine arabe utilisé comme prénom et comme nom de famille. Akram signifie "Celui qui honore".

Exemple : هذ الرجل اكرم زوجته - Hadh al rajul akram zawjatuhu - traduction : Cet homme a honoré son épouse.

Dans l'Islam, quand il est interprété de cette manière, il est possible de l'utiliser mais quand il s'agit de sa compréhension dans le sens de Al-Akram (Le plus honorable, le plus généreux, le plus noble), il est interdit car ce nom est exclusif à Allah.

Seul le nom Al-Karim (l'honorable, le généreux, le noble) est autorisé.

Patronyme 

 Nashat Akram (1984-), footballeur international irakien ;
 Nawaal Akram, comédienne, mannequin et activiste pour les droits des personnes handicapées qatarie ;
 Wasim Akram (1966-), joueur pakistanais de cricket ;
 Yasmine Akram (1982-), actrice, écrivain et comique irlandaise.

Prénom

Référence